Fuchs est un nom de famille courant de langue allemande, signifiant renard. Ce mot est à rapprocher de l'anglais , avec le même sens. Fuchs se prononce « foukss ».

Patronyme 

 Alain Fuchs (1953-), chimiste suisse, spécialiste en simulations moléculaires.
 Alois Fuchs (1794-1855), prêtre catholique et bibliothécaire suisse.
 Andreas Fuchs (1978-), joueur de squash autrichien.
 Anke Fuchs (1937-2019), juriste et femme politique allemande membre du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD).
 Bruno Fuchs (1959-), homme politique français.
 Christian Fuchs (1986-), footballeur autrichien.
 Daniel Fuchs (1951-), footballeur français.
 Daniel Fuchs (1956-), organiste, pianiste et compositeur suisse.
 Danièle Fuchs (1931-2013),  peintre, dessinatrice, illustratrice et graveur française.
 Danny Fuchs (1976-), footballeur allemand.
 Dolorita Fuchs-Gerber (1968-), duathlète et triathlète suisse.
 Edith Fuchs (1940-2022), philosophe française.
 Edmond Fuchs (1837-1889), géologue, ingénieur du Corps des mines français.
 Édouard Fuchs (1896-1992), homme politique français.
 Eduard Fuchs (1870-1940), critique d'art allemand.
 Elaine Fuchs (née en 1950), biologiste américaine.
 Élisabeth Fuchs (1866-1946), dirigeante associative française, fondatrice de l'Union chrétienne des jeunes filles.
 Emil Fuchs (1866-1929), sculpteur, médailleur et peintre américain d'origine autrichienne.
 Emil Fuchs (1874-1971), théologien allemand.
 Erika Fuchs (1906-2005), traductrice allemande.
 
 Ernst Fuchs (1930-2015), peintre, dessinateur, graveur, sculpteur, architecte, scénographe, compositeur, poète, chanteur autrichien.
 Ernst Fuchs (1851-1930), ophtalmologiste chercheur autrichien qui a donné son nom à de nombreuses maladies de l'œil comme la tache de Fuchs, la dystrophie de Fuchs ou l'hétérochromie irienne de Fuchs.
 Fabian Fuchs (1961-), coureur cycliste suisse.
 Franz Fuchs (1949-2000), terroriste autrichien auteur de plusieurs attentats à la lettre piégée.
 Fritz Fuchs (1894-1977), homme politique allemand.
 Georg Fuchs (1856-1939), général prussien
 Georg Fuchs (1945-), biologiste allemand
 Georg Friedrich Fuchs (1752-1821), compositeur, clarinettiste et chef d'orchestre allemand.
 Gilbert Fuchs (1871-1952), patineur artistique allemand.
 Gottfried Fuchs (1889-1972), footballeur allemand.
 Hedwig Fuchs (1864-1944), femme politique allemande.
 Jack Fuchs (1924-2017), écrivain argentin d’origine juive polonaise, survivant du Ghetto de Łódź et des camps de concentration d’Auschwitz et de Dachau.
 James Fuchs (1927-2010), athlète américain spécialiste du lancer du poids et du lancer du disque.
 Jason Fuchs (1995- ), joueur professionnel de hockey sur glace suisse.
 Jason Fuchs (1986-), acteur et scénariste américain.
 Jeando Fuchs (1997-), footballeur |franco-camerounais.
 Jean-Paul Fuchs (1925-2018), homme politique français.
 Jeff Fuchs (19?-), explorateur, alpiniste et écrivain canadien.
 Jenő Fuchs (1882-1955), escrimeur hongrois pratiquant le sabre.
 Jessy Fuchs, (né en 1979), bassiste du groupe canadien eXterio.
 Josef Fuchs dit Sepp Fuchs (né en 1948), cycliste suisse.
 Joseph Fuchs (1899-1997), violoniste américain.
 Julie Fuchs (née en 1984), soprano française.
 Jürgen Fuchs (1965-), pilote allemand de moto.
 Karl Friedrich Fuchs (1776-1846), botaniste, ethnographe, historien, archéologue, professeur de médecine et numismate allemand.
 Kirsten Fuchs (1977-), écrivain allemand.
 Klaus Fuchs (1911-1988), physicien allemand. Il participa au Projet Manhattan à l'origine de la bombe atomique américaine. Il était aussi un agent des services soviétiques.
 Immanuel Lazarus Fuchs (1833-1902), mathématicien allemand.
 Leo L. Fuchs (1929-2009), photographe et producteur de cinéma autrichien.
 Leonhart Fuchs (1501-1566), botaniste allemand.
 Lillian Fuchs (1901-1995), altiste américaine, professeur et compositrice.
 Limpe Fuchs (1941-), musicienne allemande.
 Louis Fuchs (1818-1904), architecte paysagiste belge d'origine allemande.
 Marc Fuchs (1890-1934), peintre expressionniste de l’École belge.
 Mario Fuchs (1976-), snowboardeur autrichien.
 Markus Fuchs (1955-), cavalier suisse.
 Marta Fuchs (1898-1974), soprano et anthroposophe allemande.
 Matthias Fuchs (1939-2001), acteur allemand.
 Max Fuchs (1876-1949), historien du théâtre français.
 Michael Fuchs (1949-2022), entrepreneur et homme politique allemand.
 Michael Fuchs (1982-), joueur allemand de badminton.
 Nathalie Fuchs (née en 1952), joueuse de tennis française.
 Peter Paul Fuchs (1916-2007), compositeur et chef d'orchestre autrichien, naturalisé américain.
 Philippe Fuchs (1950-), expert en réalité virtuelle français.
 Régis Fuchs (1970-), joueur professionnel de hockey sur glace suisse.
 Remaclus Fuchs (1510-1587), médecin allemand.
 René Fuchs (1928-1982), footballeur et entraîneur français.
 Richard Fuchs (1873-1938), homme politique allemand.
 Robert Fuchs (1895-1977), General major allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Robert Gustave Fuchs (1900-1979), réalisateur, scénariste, acteur et producteur de cinéma franco-américain
 Robert Fuchs (1847-1927), compositeur autrichien.
 Roman Fuchs (1998-), nageur français.
 Rudolf Fuchs (1809-1892), industriel et journaliste hongrois.
 Rudolf Fuchs (1868-1918), peintre portraitiste autrichien.
 Rudolf Fuchs (1890-1942), écrivain tchécoslovaque.
 Ruth Fuchs (1946-), athlète allemande spécialiste du lancer du javelot, médaille d'or des Jeux olympiques d'été de 1972 et de 1976.
 Sabine Fuchs,  patineuse artistique française.
 Sergej Fuchs (1987-), coureur cycliste allemand.
 Theodor Fuchs (1842-1925), géologue, paléontologue et conservateur de musée autrichien.
 Thomas Fuchs (1957-), cavalier suisse.
 Thomas Fuchs (1966-), personnalité politique suisse.
 Verena Fuchs (19?-19?), skieuse suisse des années 1930.
 Vivian Fuchs (1908-1999), géologue anglais et explorateur de l'Antarctique.
 Wenzel Fuchs (né en 1963), clarinettiste autrichien.
 Wolfgang Fuchs (1915-1997), mathématicien germano-américain.
  (1949-) musicien allemand de free jazz (saxophone et clarinette basse).

Voir aussi les membres de la famille Fuchs originaire de Hongrie.

Plantes 
Du fait de l'importance de l'œuvre de Leonhart Fuchs en botanique, plusieurs plantes portent un nom lui rendant hommage :
 L'orchis de Fuchs est une orchidée d'Europe.
 Le séneçon de Fuchs est une plante herbacée.
 Les fuchsias sont un genre de plantes dont de nombreux représentants sont cultivés comme plantes ornementales.

Autres 
 Équation de Picard-Fuchs, équation mathématique différentielle.
 Expédition Fuchs-Hillary de 1955–58, initiative qui réalisa la première traversée de l'Antarctique en passant par le Pôle sud.
 Fuchs Petrolub, entreprise allemande fabriquant de l'industrie pétrochimique.
 TPz Fuchs, véhicule blindé ouest-allemand.
 Fuchs, une marque de vélos italienne, sponsor de l'équipe Nivea-Fuchs

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif